Josep Claramunt i Gallardo, ciclista nascut a Manresa
 Josep Claramunt i Mesa, actor i director de teatre
 José Claramunt Torres, futbolista